Balluseck, gelegentlich auch Ballussek geschrieben, ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Johannes von Balluseck (1895–1976), niederländischer Journalist und Diplomat
 Eugen Balluseck (1821–1864), deutscher Richter und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Friedrich von Balluseck (1908–1989), deutscher Kreishauptmann von Jędrzejów
 Hilde von Balluseck (* 1940), deutsche Sozialwissenschaftlerin und Frühpädagogin